Technik budownictwa – osoba zajmująca się zawodowo budownictwem po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej lub policealnych studiów zawodowych oraz po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Uprawniony technik budownictwa może wykonywać następujące zabiegi:
 posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać szkice robocze i rysunki budowlane;
 przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów;
 projektować elementy konstrukcyjne budowli;
 dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych prac;
 kierować gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym;
 wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych;
 analizować warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonych badań;
 wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych;
 przeprowadzać kontrolę jakości i ocenę wykonania podstawowych robót budowlano – montażowych;
 wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe;
 organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi;
 wykorzystywać programy komputerowe, przydatne w zawodzie technika budownictwa.

Może on znaleźć zatrudnienie w:
 przedsiębiorstwach budowlanych;
 wytwórniach prefabrykatów;
 laboratoriach;
 państwowym nadzorze budowlanym;
 administracji budynków;
 biurach projektów jako asystent projektanta;
 po nabyciu odpowiedniego stażu pracy może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
 prowadzeniu własnej firmy budowlanej.
Dzięki ustawie z dnia 9 maja 2014 roku technik budownictwa ma możliwość uzyskania specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Wymaga ona posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza oraz odbycia praktyki na budowie w wymiarze czterech lat. 

Zawody